Les mots ruber (masculin), rubra (féminin) et rubrum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « rouge ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots ruber, rubra et rubrum sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces de couleur rouge ou dont un élément caractéristique est rouge. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : ruber, rubra, rubrum.

Anthroponyme 
 Ruber Marín (1968-) est un coureur cycliste colombien.
  (1845-1933), devenu Freiherr von Ruber en 1909, est un avocat et homme politique autrichien.

Toponyme 

 Rüber, une municipalité de la commune fusionnée de Maifeld (Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne) ;
 Saxa Rubra, une  de Rome (Italie).

Épithète spécifique